Конкурс песни «Детское Евровидение» — это ежегодный детский конкурс песни среди детей от 9 до 14 лет. Конкурс проводится под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВС) и имеет схожий формат со взрослым аналогом этого конкурса, который проводится с 1956 года. В конкурсе могут принимать участие только члены ЕВС. Всего в конкурсе с 2003 по 2022 год приняли участие 40 стран.

Участники 
Каждый год участие проходит по-новому и имеет тенденцию быть неповторимой. В 2006 году скандинавские национальные вещатели прекратили участие в конкурсе так как посчитали формат выступления участников «неэтичным» и решили возродить конкурс MGP Nordic, который не проводился с первого выпуска «Детского Евровидения».

Из сорока стран, принимавших участие, лишь одна страна (Нидерланды) участвовала в каждом выпуске конкурса по состоянию на 2022 год. До 2021 года каждый год вместе с Нидерландами участвовала и Беларусь.

Ниже перечислены все страны, когда-либо участвовавшие в конкурсе, с указанием года первого и последнего выступления:

 Легенда
  Не участвующие — страны, участвующие ранее, но отказавшиеся от участия в этом году.
  Неправомочные — страны, чьи вещательные компании больше не являются частью ЕВС и, следовательно, не имеют права участвовать.
  Бывшие — страны, не существующие в настоящее время.

 Примечания

Другие члены ЕВС 
Ниже приведён список стран, которые имеют постоянное членство в ЕВС и, соответственно, имеют право на участие в «Детском Евровидении», но ещё не дебютировали в конкурсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эстония и Финляндия транслировали первый конкурс 2003 года, затем Андорра — конкурс 2006 года и Босния и Герцеговина (2006, 2008 и 2009 годов), однако эти страны по прежнему ни разу не участвовали. Словакия изначально была в списке участниц конкурса 2003 года, но позднее отказалась, как и Босния и Герцеговина в 2007 году.

Участие стран по десятилетиям

Легенда 
  Победитель — страна, победившая на «Детском Евровидении».
  Второе место — страна, занявшая второе место в этом году.
  Третье место — страна, занявшая третье место в этом году.
  Остальные места — страна, занявшая место с четвёртого по предпоследнее в этом году.
  Последнее — страна, занявшая последнее место в этом году.
  Дебютант — страна, дебютировавшая в этом десятилетии.
  Не участвовала — страна не участвовала на «Детском Евровидении» этого года.
  Несостоявшееся участие или дисквалификация — страна должна была участвовать в конкурсе, но снялась с конкурса или была дисквалифицирована.

 Числовое значение указывает место, занятое страной в этом году.
 2000-е

2010-е 

</div>

2020-е 

</div>

См. также 
 Страны-участницы Азиатско-тихоокеанского радиофестиваля песни
 Страны-участницы Азиатско-тихоокеанского телефестиваля песни
 Страны — участницы «Евровидения»
 Страны-участницы «Тюрквидения»
 Страны-участницы «Интервидения»

Примечания 

Страны